Геворг Барсегович Кочар (, 1901—1973) — известный советский архитектор, заслуженный архитектор Армянской ССР, заслуженный деятель искусств Армянской ССР, член-корреспондент Академии строительства и архитектуры СССР.

Биография 
В 1918 году окончил Нерсесяновское училище в Тифлисе. 

Член КПСС с 1927 года. В 1920—1926 годах учился в московском ВХУТЕМАСе, затем во ВХУТЕИНе, который окончил в 1929-м. В том же году стал одним из членов-учредителей ВОПРА. С 1932 года член Союза архитекторов. В 1932—1937 годах преподавал в Ереванском политехническом институте им. Карла Маркса. Основатель и, в 1932—1937 годах, председатель правления Союза архитекторов Армении.

В 1938 году был репрессирован, сослан в Вологду, затем в Норильск. До 1954 года работал главным специалистом Проектной конторы Норильского горно-металлургического комбината. В 1955—1959 годах — главный архитектор Красноярска. С 1958 года — член-корреспондент Академии архитектуры. В 1960—1973 годах — главный архитектор института Ереванпроект.

Награждён орденом Трудового Красного Знамени и медалями. Заслуженный архитектор Армянской АССР (1968 год).

Основные работы 
В Норильске: жилые дома (1939), аэровокзал (1946), Дом связи (1946), административное здание (1950) и др.;

Генеральный план Дудинки (1952);

В Красноярске: гостиница «Север»; реконструкция Драматического театра имени А. С. Пушкина (1952—1953) и др.;

В Ереване: Клуб строителей (ныне Русский драмтеатр и Олимпийский комитет РА), кинотеатр «Москва», универмаг «Детский мир», винные подвалы треста «Арарат» (совместно с Исраеляном), административное здание на ул. Налбандяна.

Галерея

См. также 
 Архитектура Армении

Примечания

Ссылки 
 БСЭ
 Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия
 [dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/166018 Словари и энциклопедии на Академике]

Репрессированные в СССР
Члены-корреспонденты Академии строительства и архитектуры СССР
Члены Союза архитекторов СССР
Члены КПСС